Società Sportiva Roma – società pallanuotistica italiana
 Società Sportiva Roma Vis Nova Pallanuoto – società pallanuotistica italiana
 Società Sportiva Roma – società di pallacanestro femminile italiana